Die Copa Ericsson Costa Rica 2001 war ein Tennisturnier, das vom 26. November bis 2. Dezember 2001 in San José stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 131 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 113 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in San José (Costa Rica)